Filomensi – abitanti di Santa Filomena (Pernambuco)
Filomensi – abitanti di Santa Filomena (Piauí)